Німець — див. Німці
 Німець — молдавське місто 16 століття в басейні річки Прут.
 Німець Олег Федорович — український фізик